Liga polska w piłce nożnej 1938 – 12. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. 

Absolutnym beniaminkiem Ligi był Śmigły Wilno.

Tabela na wyjeździe

Tabela u siebie

Tabela końcowa

Wyniki 

Legenda:
(b) Beniaminek

Snajperzy

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1938 w piłce nożnej
1938 w polskim sporcie